Het WTA-tennistoernooi van Lugano (officieel Ladies Open Lugano) van 2019 vond plaats van 8 tot en met 14 april 2019 in de Zwitserse plaats Lugano. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de tennisclub Lido Lugano.

Enkelspel 
Titelhoudster Elise Mertens was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Zwitserse Belinda Bencic strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Polona Hercog uit Slovenië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Poolse Iga Świątek in drie sets. Hercog wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Biel/Bienne-Lugano op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds 2012. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck was het vierde reekshoofd – zij kwam niet voorbij de tweede ronde.

De Nederlandse Arantxa Rus verloor meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Kirsten Flipkens en Elise Mertens hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het als derde geplaatste Roemeense duo Sorana Cîrstea en Andreea Mitu won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Veronika Koedermetova en Galina Voskobojeva in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Cîrstea had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Mitu drie.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met Giorgia Marchetti uit Italië – zij bereikten de tweede ronde. Haar landgenote Eva Wacanno, met Russin Aljona Fomina aan haar zijde, verloor haar openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters aan het dubbelspel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 

* Toernooischema WTA

Lugano 2019
Lugano